Orientamento – l'atto di orientare o di orientarsi (letteralmente, volgersi verso l'Oriente, cioè stabilire la giusta direzione o posizione)
 Orientamento od Orienteering – disciplina sportiva
 Orientamento professionale – attività di supporto e di facilitazione alla presa di decisione per chi affronta una transizione professionale (scuola/lavoro, disoccupazione/lavoro, lavoro/lavoro)
 Orientamento scolastico – sezione dell'orientamento formativo, attuato a scuola, rivolto a chi deve scegliere un indirizzo del corso di studi
 Orientamento sessuale – attrazione emozionale, romantica e/o sessuale di una persona verso individui di sesso opposto, dello stesso sesso o entrambi
 Orientamento (Orientazione) – in matematica e in geometria
Orientamento (Orientation), episodio della seconda stagione di Lost
 Orientamento biologico – sistemi di orientamento negli animali , ad esempio nelle migrazioni o per alimentarsi come l'ecolocalizzazione, movimenti magnetotattici a seconda dei campi magnetici, movimenti geotassici a seconda dei campi gravitazionali, movimenti fototattici rispetto alla luminosità.

Altri progetti